Con la palabra enano se puede designar a:
 las personas afectadas por diversas enfermedades genéricamente llamadas enanismo;

 varios grupos de seres mitológicos y de ficción similares a humanos de estatura reducida:
 los enanos de la mitología escandinava; 
 los enanos del universo de J. R. R. Tolkien;
 los enanos del multiverso de Dungeons & Dragons;

Enlaces externos